Toto je seznam měst v Gabonu.

Zdaleka největší aglomerací v Gabonu je Libreville, kde 1. ledna 2005 žilo 638 219 obyvatel, což představuje téměř 50% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 31. července 1993, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Direction Generale de la Statistique et des Etudes Economiques
 World Gazetteer - počty obyvatel gabonských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel gabonských měst v historii

Geografie Gabonu
Gabon
města
it:Gabon#Città principali